PQ est une abréviation de :

 Province de Québec
 Perceptual Quantizer, une fonction de transfert permettant l'affichage de vidéos HDR et est utilisé dans les formats HDR10 et Dolby Vision.
 Plan de quartier
 Papier toilette (de papier cul).

PQ est un code, qui peut désigner :
 .

PQ est un sigle :
 Parti québécois, parti politique du Québec promouvant l'indépendantisme québécois et créé par René Lévesque en 1968.
 La désignation de quelques convois arctiques de la  Guerre mondiale.
 Une ancienne abréviation postale de la province de Québec remplacée dans les années 1980 par QC mais toujours acceptée par Postes Canada.
 Panafrican Airways (Cote d'Ivoire) selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.
 Power quality